Daniel Lucena (Lages, 2 de maio de 1960 - Florianópolis, 16 de dezembro de 2020) foi um cantor e compositor catarinense. Mais conhecido pelas composições "Certos Amigos" e "Nas manhãs do Sul do Mundo", Daniel foi um dos membros fundadores da banda Expresso Rural dos anos 1980. Um dos principais compositores da banda, Daniel ao longo da sua vida também lançou dois trabalhos solos, bem como sete discos com a banda Expresso Rural.

Primeiros anos 
Nascido em Lages, no dia 2 de maio de 1960, Daniel foi o único filho homem e gêmeo (de sua irmã Susana) dos oito filhos de João Luiz Ramos Lucena e Magaly Bittencourt Lucena. Vindo de uma família unida, Daniel desde cedo foi influenciado pela música, pois seu pai, João Luiz foi cantor da Rádio Nacional, para depois se tornar um dos principais comunicadores de Lages através de seu trabalho como mestre de cerimônia dos bailes e radialista na Rádio Clube de Lages. Sua mãe, Magaly, que não cantava profissionalmente, sempre expressava seu dom de cantar em festas familiares e influenciava os filhos a cantarem como um hobby.

Por isso, não é surpresa nenhuma destacar que toda a família de Daniel foi influenciada pela música. Tanto o pai quanto a mãe cantavam, como também teve a influência de seu tio materno que tocava. Sem contar que sua irmã, Louise Lucena começou a cantar nos festivais estudantis da época, para após formar a banda Quarta Redenção (hoje Banda Açu).

Desde pequeno, Daniel sempre foi carismático e comunicativo. Segundo entrevistas, Daniel sempre expressou seu apreço por um bom livro e escrita, que posteriormente, lhe ajudou a compor as suas canções.

Adolescência e começo da vida adulta 
Portanto, o interesse de Daniel pela música realmente começou aos 15 anos de idade, quando descobriu que estava tendo aulas de violão na concha acústica da Praça Joca Neves, em Lages. Naquela época, era raro alguém ter um violão e para sua sorte, sua tia Têre (tia materna) tinha um e morava na mesma cidade. Entretanto, para pegar o violão emprestado, ele fazia 7km e 200 metros (ida e volta) toda vez que tinha aula na concha acústica, que eram três vezes por semana. Em um de seus percursos para devolver o tão estimado violão, Daniel compôs a sua primeira canção, "América Menina", que mais tarde faria parte do primeiro álbum da Quarta Redenção e seu álbum solo "Se7e Ventos". Sua maior alegria e, talvez motivação foi quando sua tia lhe deu de presente o violão para continuar suas aulas.

Ainda nesta época, com a ajuda do pai confeccionou seu primeiro violão, apelidado de "Lurdinha" e também entrou para o conjunto musical do colegial, chamado de: "o Conjunto Vazio". Daniel estudava no Colégio Industrial de Lages, onde fez o curso técnico de Mecânica Industrial e Desenho Industrial. Através de seu bom relacionamento com um de seus professores, surgiu a oportunidade de se mudar para Joinville, para cursar a Faculdade de Engenharia aos 17 anos. Passou 3 anos estudando e trabalhando nos laboratórios da FEJ.

No começo de 1980, Daniel se mudou para Itajaí, para morar com sua irmã Louise Lucena e cursar Direito na UNIVALI. Enquanto morava com Louise, também participava ativamente da rotina da banda Quarta Redenção, os acompanhando em shows estado afora. Tanto foi o seu encanto pela estrada, que decidiu no quinto período abandonar a faculdade e seguir os passos da irmã.

Expresso Rural 
Amante de uma boa festa, em 1980 todos os membros da futura banda Expresso Rural se encontravam em uma mesma festa em Florianópolis, que culminou na decisão de fazerem ensaios juntos. O resto é história e em 1981 fundaram a banda Expresso Rural, cujo gênero é de rock rural. Ao longo da trajetória da banda, lançaram 8 álbuns:

Entre os shows dos festivais estudantis, festas, bebidas, drogas e fama, Daniel foi "retirado" da banda em 1986 por não comparecer aos ensaios. Por isso, o álbum entitulado "Ímpar" não contou com a sua participação.

Carreira solo 
Ao longo de sua carreira, Daniel lançou 2 álbuns solos. O primeiro, chamado de "Daniel Lucena" foi em 1998. Já o segundo, entitulado "Se7e Ventos", foi um disco duplo e foi lançado em 2014 e contou com suas principais composições.